Sogda är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Igor K. Lopatin 1961. Sogda ingår i familjen mycelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mycelbaggar
Sogda